Výraz Černý pátek může znamenat:

 Černý pátek (1869) – hospodářská krize v USA po pádu tržní ceny zlata 24. září 1869
 Černý pátek (1873) – hospodářská krize v Rakousku-Uhersku, od čtvrtka 8. května 1873
 Černý pátek (1929) – počátek krachu na newyorské burze následující po propadu cen ve čtvrtek 24. října 1929 – největšího burzovního krachu v dějinách
 Černý pátek (nakupování) – každoroční zahájení období výprodejů velkých obchodních řetězců na konci listopadu